Села:
 Дядьковичі — Рівненська область, Дубенський район
 Дядьковичі — Рівненська область, Рівненський район